Хмелевица — топоним:

Россия

Населённые пункты 
 Хмелевица — деревня в Мантуровском районе Костромской области.
 Хмелевица — деревня в Межевском районе Костромской области.
 Хмелевица — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Хмелевица — деревня в Первомайском районе Ярославской области.

Реки 
 Хмелевица (приток Самины)
 Хмелевица (приток Кичуга)
 Хмелевица (приток Севдюги)